Vassar puede referirse a:

 Phil Vassar (n.1964), artista estadounidense de música country.
 Mateo Vassar (1792-1868), cervecero y comerciante de Estados Unidos, fundador de la universidad Vassar College.
 Vassar College, universidad en Poughkeepsie, Nueva York (Estados Unidos).